Ajuda bezeichnet geografisch:
 Ajudá, früherer Name von Ouidah
 Ajuda (Lissabon), Gemeinde in Portugal
 Ajuda (Peniche), Gemeinde in Portugal
 São João Baptista d’Ajudá, portugiesische Kolonie bis 1961